Фредерик Аморисон (; род. , Белёй, Бельгия) — бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик.

Достижения 

 1999
3-й Каттекурс 
 2001
3-й Велотрофей Йонга Мар Мудига
 2002
1-й Тур Бохума
Тур Валлонии
1-й  Спринтерская классификация
1-й Этап 2
 2005
3-й Дельта Протур
 2006
3-й Тур Хайнлейте
 2007
3-й Гран-при Ефа Схеренса
 2009
3-й Гран-при Ефа Схеренса
 2010
1-й Дварс дор хет Хагеланд
3-й Антверпсе Хавенпейл
 2011
1-й Де Вламсе Пейл
3-й Каттекурс 
 2012
1-й Де Вламсе Пейл
3-й Гран-при Ефа Схеренса
2013
1-й  Горная классификация Тур де Еврометрополь
2-й Тур Хайнаня

Ссылки 
Аморисон, Фредерик на FirstCycling
 
 
 
 
  

Велогонщики Бельгии